Starea Nației este o emisiune de televiziune românească în care sunt prezentate și discutate diverse cazuri și evenimente sociale din România, adesea despre incompetența personalităților publice. Este difuzată din 2013 și este găzduită de Dragoș Pătraru pe postul Prima TV la ora 22:00 de luni până joi și emisiunea Starea Nației Special duminica de la ora 22:00.

Note

Legături externe
 Site oficial

Emisiuni de televiziune din România
Fondări în 2013